Mazzuca ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Mazzuca (* 1970), argentinischer Maler und Komponist
 Frank Mazzuca (1922–2009), kanadischer Geschäftsmann und Bürgermeister